O Aspite (com o subtítulo "Pensamento vivo de um assessor de palpite") é um livro de Ziraldo, lançado em 2005 pela Editora Melhoramentos.

Ligações externas
Siciliano.com O Aspite

Livros de Ziraldo
Livros de 2005
Livros infantojuvenis do Brasil